Капиља де Гвадалупе има више значења:

 Капиља де Гвадалупе (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Капиља де Гвадалупе (Чалчикомула де Сесма), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику